Margaret Court e Judy Dalton hanno battuto in finale Patti Hogan e Peggy Michel 9-7, 6-2.

Teste di serie 

 Margaret Court /  Judy Dalton (Campionesse)
 Rosie Casals /  Billie Jean King (terzo turno)

 Françoise Dürr /  Ann Jones (terzo turno)
 Lesley Bowrey /  Virginia Wade (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1969